

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per le lingue che non possono essere identificate
 UND – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kunduz (Afghanistan)

Sport
 UND  – Squadra di football americano della University of North Dakota

Altro
 Und  – città dell'Ungheria